

Persone 
 Annemarie Bischofberger – ex sciatrice alpina svizzera
 Bruno Bischofberger – mercante d'arte e collezionista svizzero
 Marc Bischofberger – sciatore freestyle svizzero
 Norbert Bischofberger – scienziato e ricercatore svizzero